Graves (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Graves (wijnstreek), een wijnstreek in het Franse Bordeaux
Ziekte van Graves, een auto-immuunziekte
Graves (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016

Personen met de achternaam Graves
Michael Graves, een Amerikaanse architect
Robert Graves, een Engelse dichter en schrijver